Jeníček může být:

 domácká podoba křestního jména Jan
 postava z pohádky O perníkové chaloupce

příjmení osob
 Jiří Jeníček (1895–1963) – český fotograf a filmař
 Eva Jeníčková (* 1964) – americká herečka českého původu

Související články 
 Janíček

Česká příjmení